Claix, település Franciaországban, Aisne megyében
Claix, település Franciaországban, Nièvre megyében